Das Toray Pan Pacific Open 2010 war die 35. Ausgabe des Damen-Tennisturniers in Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2010 und fand vom 24. September bis zum 2. Oktober 2010 statt.

Titelverteidigerinnen waren Marija Scharapowa im Einzel und die Paarung Alissa Kleibanowa/Francesca Schiavone im Doppel.

Das Endspiel im Einzel gewann diesmal Caroline Wozniacki gegen Jelena Dementjewa mit 1:6, 6:2 und 6:3 und im Doppelfinale besiegten Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová die Paarung Shahar Peer/Peng Shuai mit 6:4, 4:6 und [10:8].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Kōtō